Faculdade de Educação Física da UFU — em Uberlândia
Faculdade de Educação Física da Unicamp — em Campinas
Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto da PUCRS — em Porto Alegre

Desambiguações de ciências
Desambiguações de esportes